Bezange ist der Name zweier Gemeinden in Lothringen, Frankreich:

Bezange-la-Grande im Département Meurthe-et-Moselle
Bezange-la-Petite im Département Moselle